Nakagami Takaaki (nyugaton: Takaaki Nakagami; Csiba, 1992. február 9. –) japán motorversenyző, jelenleg a MotoGP királykategóriájában versenyez.

Statisztika

Évek szerint

* Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Japán motorversenyzők
1992-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek